Мурла — может означать:

 Мурла () — муниципалитет в Испании.
  () — населённый пункт, расположенный в муниципалитете , департамент Майо-Данай Крайнесеверного региона в Камеруне, недалеко от границы с Чадом.

См. также 
 Мурле (народ)
 Мурло (город)